Галенков — фамилия; имеет женскую форму Галенкова.
 Галенков, Денис Игоревич (род. 1995) — украинский футболист, нападающий.
 Галенков, Иван Спиридонович (1891—1980) — генерал-майор юстиции.

См. также